Газлифт:
 Газлифт (гидродинамика) — эффект подъёма жидкости за счет энергии смешанного с ней газа под давлением.
 Газлифт (нефтедобыча) — метод добычи нефти, основанный на эффекте газлифта.
 Газлифт (механика) — сленговое название газовых пружин в мебельной индустрии.